Philipp Müller – niemiecki zoolog
 Philipp Müller, znany jako René Fülöp-Miller – amerykański pisarz austriackiego pochodzenia
  – niemiecki piłkarz ręczny